Portage River ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Portage River (Churchill River, Neufundland und Labrador), ein Nebenfluss des Churchill River (Atlantik)
 Portage River (Prince Edward Island), eine Bucht der Cascumpec Bay
 Portage River (Neubraunschweig), ein Nebenfluss des Northwest Miramichi River
 Portage River (Hardwicke Parish, Neubraunschweig), mündet in die Miramichi Bay
 Portage River (Alberta), ein Nebenfluss des Peace River

in den Vereinigten Staaten:
 Portage River (Houghton County, Michigan), das südliche Ende des Keweenaw Waterway
 Portage River (Washtenaw County, Michigan), ein Nebenfluss des Huron River (Eriesee, Michigan)
 Portage River (Jackson County, Michigan), ein Nebenfluss des Grand River (Michigan)
 Portage River (St. Joseph County, Michigan), ein Nebenfluss des St. Joseph River
 Portage River (Carlton County, Minnesota), mündet in den Moose Lake
 Portage River (Hubbard County, Minnesota), mündet in den Fish Hook Lake
 Portage River (St. Louis County, Minnesota), mündet in den Nina Moore Lake
 Portage River (Ohio), mündet in den Eriesee
 Portage River, früherer Name eines Armes des Chicago River, Illinois